Вегакемада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 72,84 км². Население — 469 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона